Monjaret est un patronyme porté notamment par :

 Constant Monjaret (1922-2009), homme politique français ;
 Joseph Monjaret (1920-1995), agent et opérateur radio des services secrets de la France libre.

Voir aussi 
 Famille Monjaret de Kerjégu